Dennis Johnson peut désigner :
 Dennis Johnson (1954-2007), un ancien joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Dennis Johnson, un personnage de fiction inventé par Wes Craven en 1988.